Шадманов:
 Шадманов, Алишер Каюмович — узбекистанский врач, деятель образования и функционер в области спорта и здравоохранения. Доктор медицинских наук, профессор. С февраля 2017 года — министр здравоохранения Республики Узбекистан.
 Шадманов, Бекзат Эргашович (1997) — казахстанский футболист.
 Шадманов, Юсупджан — председатель Андижанского облисполкома.